Friedhof Aleksotas steht für folgende Friedhöfe im Stadtteil Aleksotas der Stadt Kaunas, Litauen:

 Alter Friedhof Aleksotas
 Jüdischer Friedhof Aleksotas